Merchavja též Merchavia () může být:

 Merchavja (kibuc) – kibuc v severním Izraeli
 Merchavja (mošav) – mošav v severním Izraeli